Akestor () steht für:

Personen:
 Akestor (Tragiker), ein athenischer Tragiker des 5. Jahrhunderts Chr.
 Akestor (Bildhauer), ein antiker griechischer Bildhauer

griechische Mythologie:
 Akestor (Sohn des Ephippos), ein trojanischer Krieger, der von Achilles getötet wird
 Akestor (Sohn des Epidykos), mythischer Stammvater des Miltiades des Älteren und des Thukydides
 ein Beiname des Gottes Apollon